Thomas Merkel (* 5. Mai 1964; † 15. September 2015) war ein deutscher Eishockeyspieler, der in der 2. Bundesliga für Eintracht Frankfurt und den Heilbronner EC spielte.

Spielerkarriere 
Der Stürmer begann seine Karriere bei der Eishockeymannschaft von Eintracht Frankfurt, für die er zwischen 1983 und 1985 in der 2. Bundesliga auf dem Eis stand. Anschließend wechselte Merkel zum Oberligisten Heilbronner EC, mit denen er 1987 in die 2. Bundesliga aufstieg. In sechs Jahren, unterbrochen durch eine einjährige Spielpause aufgrund der Insolvenz des Clubs im Jahr 1989, absolvierte Merkel für den HEC 269 Ligaeinsätze und belegt damit noch heute Platz drei in der internen Rekordspielerliste des Vereins. Seine Karriere beendete der Angreifer nach der Saison 1995/96 beim Drittligisten SC Bietigheim-Bissingen.

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (SC Bietigheim-Bissingen)
Eishockeyspieler (Frankfurt Lions)
Eishockeyspieler (Heilbronner Falken)
Deutscher
Geboren 1964
Gestorben 2015
Mann